The Killjoys peut désigner :

 The Killjoys, groupe punk rock britannique (1976-1978)
 The Killjoys, groupe de rock canadien formé en 1992
 The Killjoys, groupe de rock australien formé à la fin des années 1980